Mauro Tadeu Teixeira (Varginha, 6 de março de 1953 - Varginha, 16 de junho de 2010) foi um dentista e político brasileiro

Formado em Odontologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora no ano de 1978, fez pós-graduação no Rio de Janeiro e foi professor da  Universidade de Nova Iguaçu, participando também da equipe médica da CBF para a Seleção Pré-Olímpica Brasileira de Futebol.

Na política, foi eleito prefeito de sua cidade natal em 2000 e reeleito em 2004 pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Faleceu no dia 16 de junho de 2010, aos 57 anos de idade, em decorrência de um aneurisma na aorta (artéria no coração).

Naturais de Varginha
Prefeitos de Varginha